Taborberg ist der Name vom

 Taborberg (Bodanrück), 473 m, einem Berg bei Konstanz, Deutschland
 Taborberg (Abtenau), 1618 m, einem Berg bei Abtenau, Österreich

Siehe auch:
 Berg Tabor, 588 m, ein Berg in Israel
 Mont Thabor, Berg in den französischen Alpen
 Mount Tabor